|-
|5751 Zao||1992 AC|| align=right|14,8|| align=right|2,105|| align=right|0,423|| align=right|16,07|| align=right|3,052||AMR||5. januar 1992||Ayashi||M. Koishikawa
|-
|(5752)||1992 CJ|| align=right|13,4|| align=right|2,245|| align=right|0,123|| align=right|5,51|| align=right|3,362||MBA||10. februar 1992||Uenohara||N. Kawasato
|-
|5753 Yoshidatadahiko||1992 EM|| align=right|13,2|| align=right|2,267|| align=right|0,165|| align=right|8,62|| align=right|3,413||MBA||4. marec 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(5754)||1992 FR2|| align=right|13,0|| align=right|2,268|| align=right|0,142|| align=right|5,54|| align=right|3,415||MBA||24. marec 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5755)||1992 OP7|| align=right|11,5|| align=right|3,020|| align=right|0,114|| align=right|9,27|| align=right|5,247||MBA||20. julij 1992||La Silla||H. Debehogne; Lopez G.; A.
|-
|5756 Wassenbergh||6034 P-L|| align=right|14,1|| align=right|2,582|| align=right|0,227|| align=right|7,59|| align=right|4,148||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|5757 Ticha||1967 JN|| align=right|12,0|| align=right|2,936|| align=right|0,187|| align=right|13,70|| align=right|5,030||MBA||6. maj 1967||El Leoncito||C. U. Cesco; A. R. Klemola
|-
|(5758)||1976 QZ1|| align=right|13,7|| align=right|2,248|| align=right|0,063|| align=right|6,77|| align=right|3,371||MBA||20. avgust 1976||El Leoncito||M. R. Cesco
|-
|5759 Zoshchenko||1980 BJ4|| align=right|12,4|| align=right|2,889|| align=right|0,032|| align=right|3,00|| align=right|4,911||MBA||22. januar 1980||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|5760 Mittlefehldt||1981 EX13|| align=right|12,7|| align=right|2,968|| align=right|0,099|| align=right|9,58|| align=right|5,112||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|5761 Andreivanov||1981 ED21|| align=right|14,3|| align=right|2,741|| align=right|0,353|| align=right|9,25|| align=right|4,536||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|5762 Wanke||1981 EG28|| align=right|14,1|| align=right|2,338|| align=right|0,136|| align=right|4,83|| align=right|3,575||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(5763)||1982 MA|| align=right|14,1|| align=right|2,456|| align=right|0,167|| align=right|00,26|| align=right|3,849||MBA||23. junij 1982||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|(5764)||1985 CS1|| align=right|13,2|| align=right|2,277|| align=right|0,214|| align=right|4,96|| align=right|3,436||MBA||10. februar 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|5765 Izett||1986 GU|| align=right|12,9|| align=right|2,638|| align=right|0,270|| align=right|31,39|| align=right|4,284||MBA||4. april 1986||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(5766)||1986 QR3|| align=right|13,2|| align=right|2,302|| align=right|0,085|| align=right|4,75|| align=right|3,493||MBA||29. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|5767 Moldun||1986 RV2|| align=right|14,0|| align=right|2,272|| align=right|0,188|| align=right|4,46|| align=right|3,423||MBA||6. september 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|5768 Pittich||1986 TN1|| align=right|13,0|| align=right|2,374|| align=right|0,072|| align=right|11,93|| align=right|3,656||MBA||4. oktober 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|5769 Michard||1987 PL|| align=right|12,2|| align=right|2,993|| align=right|0,099|| align=right|9,03|| align=right|5,178||MBA||6. avgust 1987||Caussols||CERGA
|-
|(5770)||1987 RY|| align=right|12,2|| align=right|3,218|| align=right|0,174|| align=right|00,39|| align=right|5,773||MBA||12. september 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|5771 Somerville||1987 ST1|| align=right|12,4|| align=right|3,126|| align=right|0,231|| align=right|8,24|| align=right|5,525||MBA||21. september 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|5772 Johnlambert||1988 LB|| align=right|12,2|| align=right|2,555|| align=right|0,129|| align=right|12,26|| align=right|4,083||MBA||15. junij 1988||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(5773)||1989 NO|| align=right|13,3|| align=right|2,253|| align=right|0,154|| align=right|4,77|| align=right|3,382||MBA||2. julij 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|5774 Ratliff||1989 NR|| align=right|12,9|| align=right|2,207|| align=right|0,084|| align=right|9,44|| align=right|3,278||MBA||2. julij 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|5775 Inuyama||1989 SP|| align=right|12,5|| align=right|2,571|| align=right|0,188|| align=right|11,24|| align=right|4,121||MBA||29. september 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(5776)||1989 UT2|| align=right|12,8|| align=right|2,577|| align=right|0,168|| align=right|12,18|| align=right|4,135||MBA||29. oktober 1989||Okutama||T. Hioki; N. Kawasato
|-
|5777 Hanaki||1989 XF|| align=right|13,0|| align=right|2,562|| align=right|0,209|| align=right|8,72|| align=right|4,100||MBA||3. december 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|5778 Jurafrance||1989 YF5|| align=right|12,3|| align=right|2,586|| align=right|0,130|| align=right|14,04|| align=right|4,157||MBA||28. december 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(5779)||1990 BC1|| align=right|12,0|| align=right|3,011|| align=right|0,075|| align=right|10,93|| align=right|5,224||MBA||23. januar 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5780 Lafontaine||1990 EJ2|| align=right|11,8|| align=right|3,355|| align=right|0,122|| align=right|8,69|| align=right|6,145||MBA||2. marec 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|5781 Barkhatova||1990 SM28|| align=right|12,9|| align=right|2,137|| align=right|0,039|| align=right|2,72|| align=right|3,123||MBA||24. september 1990||Krym–Naučnyj||G. R. Kastelʹ; L. V. Žuravleva
|-
|(5782)||1991 AF|| align=right|13,7|| align=right|2,284|| align=right|0,089|| align=right|5,58|| align=right|3,452||MBA||7. januar 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|5783 Kumagaya||1991 CO|| align=right|13,1|| align=right|2,253|| align=right|0,032|| align=right|5,82|| align=right|3,380||MBA||5. februar 1991||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(5784)||1991 CY|| align=right|12,7|| align=right|2,640|| align=right|0,125|| align=right|9,45|| align=right|4,289||MBA||9. februar 1991||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|5785 Fulton||1991 FU|| align=right|11,8|| align=right|2,587|| align=right|0,111|| align=right|12,69|| align=right|4,159||MBA||17. marec 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|5786 Talos||1991 RC|| align=right|17,0|| align=right|1,082|| align=right|0,827|| align=right|23,24|| align=right|1,125||APL||3. september 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(5787)||1992 FA1|| align=right|13,5|| align=right|2,252|| align=right|0,124|| align=right|4,21|| align=right|3,380||MBA||26. marec 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5788)||1992 NJ|| align=right|12,2|| align=right|3,197|| align=right|0,067|| align=right|22,83|| align=right|5,715||MBA||1. julij 1992||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|5789 Sellin||4018 P-L|| align=right|13,6|| align=right|2,568|| align=right|0,241|| align=right|5,07|| align=right|4,114||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|5790 Nagasaki||9540 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,570|| align=right|0,128|| align=right|2,32|| align=right|4,120||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|5791 Comello||4053 T-2|| align=right|12,7|| align=right|2,890|| align=right|0,021|| align=right|2,83|| align=right|4,912||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|5792 Unstrut||1964 BF|| align=right|13,6|| align=right|2,412|| align=right|0,204|| align=right|6,27|| align=right|3,744||MBA||18. januar 1964||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(5793)||1975 TK6|| align=right|12,6|| align=right|2,654|| align=right|0,177|| align=right|13,43|| align=right|4,324||MBA||5. oktober 1975||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|5794 Irmina||1976 SW3|| align=right|12,4|| align=right|3,132|| align=right|0,171|| align=right|5,31|| align=right|5,542||MBA||24. september 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|5795 Roshchina||1978 SH1|| align=right|13,8|| align=right|2,262|| align=right|0,156|| align=right|8,40|| align=right|3,401||MBA||27. september 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(5796)||1978 VK5|| align=right|13,3|| align=right|2,451|| align=right|0,063|| align=right|1,98|| align=right|3,837||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|5797 Bivoj||1980 AA|| align=right|19,1|| align=right|1,893|| align=right|0,444|| align=right|4,19|| align=right|2,605||AMR||13. januar 1980||Kleť||A. Mrkos
|-
|5798 Burnett||1980 RL7|| align=right|12,4|| align=right|2,575|| align=right|0,098|| align=right|8,72|| align=right|4,132||MBA||13. september 1980||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|5799 Brewington||1980 TG4|| align=right|14,0|| align=right|2,622|| align=right|0,173|| align=right|12,47|| align=right|4,245||MBA||9. oktober 1980||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|5800 Pollock||1982 UV1|| align=right|12,6|| align=right|3,093|| align=right|0,176|| align=right|2,99|| align=right|5,440||MBA||16. oktober 1982||Kleť||A. Mrkos
|-
|5801 Vasarely||1984 BK|| align=right|13,1|| align=right|2,372|| align=right|0,103|| align=right|4,24|| align=right|3,653||MBA||26. januar 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|(5802)||1984 HL1|| align=right|13,7|| align=right|2,272|| align=right|0,156|| align=right|2,41|| align=right|3,424||MBA||27. april 1984||La Silla||W. Ferreri; V. Zappala
|-
|5803 Otzi||1984 OA|| align=right|12,0|| align=right|2,642|| align=right|0,218|| align=right|16,63|| align=right|4,294||MBA||21. julij 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|5804 Bambinidipraga||1985 RL1|| align=right|13,4|| align=right|2,425|| align=right|0,168|| align=right|9,79|| align=right|3,775||MBA||9. september 1985||Kleť||A. Mrkos
|-
|5805 Glasgow||1985 YH|| align=right|12,4|| align=right|2,604|| align=right|0,115|| align=right|11,89|| align=right|4,201||MBA||18. december 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|5806 Archieroy||1986 AG1|| align=right|13,2|| align=right|1,963|| align=right|0,037|| align=right|20,82|| align=right|2,751||MBA||11. januar 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|5807 Mshatka||1986 QA4|| align=right|12,5|| align=right|3,050|| align=right|0,113|| align=right|2,10|| align=right|5,326||MBA||30. avgust 1986||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|5808 Babelʹ||1987 QV10|| align=right|12,0|| align=right|3,000|| align=right|0,110|| align=right|10,89|| align=right|5,195||MBA||27. avgust 1987||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|5809 Kulibin||1987 RG6|| align=right|12,3|| align=right|2,876|| align=right|0,039|| align=right|3,50|| align=right|4,878||MBA||4. september 1987||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(5810)||1988 EN|| align=right|13,8|| align=right|2,435|| align=right|0,230|| align=right|5,07|| align=right|3,799||MBA||10. marec 1988||Gekko||Y. Oshima
|-
|5811 Keck||1988 KC|| align=right|13,0|| align=right|2,599|| align=right|0,305|| align=right|10,29|| align=right|4,190||MBA||19. maj 1988||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|5812 Jayewinkler||1988 PJ1|| align=right|13,1|| align=right|2,599|| align=right|0,117|| align=right|14,63|| align=right|4,190||MBA||11. avgust 1988||Observatorij Siding Spring||A. J. Noymer
|-
|(5813)||1988 VL|| align=right|12,5|| align=right|2,601|| align=right|0,172|| align=right|11,24|| align=right|4,193||MBA||3. november 1988||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(5814)||1988 XW1|| align=right|11,5|| align=right|3,023|| align=right|0,106|| align=right|10,68|| align=right|5,254||MBA||11. december 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5815 Shinsengumi||1989 AH|| align=right|11,8|| align=right|3,187|| align=right|0,043|| align=right|22,87|| align=right|5,689||MBA||3. januar 1989||Geisei||T. Seki
|-
|5816 Potsdam||1989 AO6|| align=right|11,7|| align=right|3,059|| align=right|0,087|| align=right|8,59|| align=right|5,350||MBA||11. januar 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|5817 Robertfrazer||1989 RZ|| align=right|12,6|| align=right|2,410|| align=right|0,339|| align=right|21,15|| align=right|3,741||MBA||5. september 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(5818)||1989 RC1|| align=right|13,2|| align=right|2,374|| align=right|0,275|| align=right|14,12|| align=right|3,656||MBA||5. september 1989||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|5819 Lauretta||1989 UZ4|| align=right|13,6|| align=right|2,530|| align=right|0,164|| align=right|5,62|| align=right|4,022||MBA||29. oktober 1989||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|5820 Babelsberg||1989 UF7|| align=right|13,6|| align=right|2,455|| align=right|0,111|| align=right|2,52|| align=right|3,847||MBA||23. oktober 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(5821)||1989 VV|| align=right|14,2|| align=right|2,449|| align=right|0,141|| align=right|1,70|| align=right|3,832||MBA||4. november 1989||Oohira||W. Kakei; M. Kizawa; T. Urata
|-
|5822 Masakichi||1989 WL|| align=right|12,9|| align=right|2,409|| align=right|0,175|| align=right|5,84|| align=right|3,739||MBA||21. november 1989||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|5823 Oryo||1989 YH|| align=right|12,8|| align=right|2,776|| align=right|0,163|| align=right|7,97|| align=right|4,624||MBA||20. december 1989||Geisei||T. Seki
|-
|5824 Inagaki||1989 YM|| align=right|12,4|| align=right|2,630|| align=right|0,123|| align=right|12,69|| align=right|4,264||MBA||24. december 1989||Geisei||T. Seki
|-
|5825 Rakuyou||1990 BR1|| align=right|12,5|| align=right|2,657|| align=right|0,170|| align=right|12,11|| align=right|4,331||MBA||21. januar 1990||Dynic||A. Sugie
|-
|(5826)||1990 DB|| align=right|11,5|| align=right|3,071|| align=right|0,141|| align=right|2,48|| align=right|5,380||MBA||16. februar 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5827 Letunov||1990 VB15|| align=right|13,5|| align=right|2,185|| align=right|0,131|| align=right|3,71|| align=right|3,229||MBA||15. november 1990||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(5828)||1991 AM|| align=right|16,3|| align=right|1,698|| align=right|0,696|| align=right|30,09|| align=right|2,212||APL||14. januar 1991||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|5829 Ishidagoro||1991 CT1|| align=right|13,8|| align=right|2,218|| align=right|0,088|| align=right|5,78|| align=right|3,303||MBA||11. februar 1991||Kiyosato||S. Otomo; O. Muramatsu
|-
|5830 Simohiro||1991 EG|| align=right|14,4|| align=right|2,274|| align=right|0,204|| align=right|5,27|| align=right|3,429||MBA||9. marec 1991||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|(5831)||1991 JG|| align=right|12,2|| align=right|2,690|| align=right|0,141|| align=right|12,77|| align=right|4,411||MBA||4. maj 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5832 Martaprincipe||1991 LE1|| align=right|11,6|| align=right|2,624|| align=right|0,120|| align=right|28,21|| align=right|4,251||MBA||15. junij 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|5833 Peterson||1991 PQ|| align=right|10,7|| align=right|3,497|| align=right|0,029|| align=right|19,32|| align=right|6,537||MBA||5. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(5834)||1992 SZ14|| align=right|11,9|| align=right|2,896|| align=right|0,099|| align=right|10,36|| align=right|4,928||MBA||28. september 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5835 Mainfranken||1992 SP24|| align=right|12,9|| align=right|3,204|| align=right|0,149|| align=right|4,98|| align=right|5,733||MBA||21. september 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(5836)||1993 MF|| align=right|13,9|| align=right|2,445|| align=right|0,533|| align=right|7,99|| align=right|3,823||AMR||22. junij 1993||Observatorij Palomar||E. F. Helin; K. J. Lawrence
|-
|5837 Hedin||2548 P-L|| align=right|12,5|| align=right|3,135|| align=right|0,135|| align=right|2,19|| align=right|5,549||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|5838 Hamsun||2170 T-2|| align=right|12,1|| align=right|2,550|| align=right|0,136|| align=right|14,36|| align=right|4,072||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|5839 GOI||1974 SJ3|| align=right|11,8|| align=right|2,758|| align=right|0,087|| align=right|16,99|| align=right|4,580||MBA||21. september 1974||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5840)||1978 ON|| align=right|12,2|| align=right|2,747|| align=right|0,105|| align=right|3,36|| align=right|4,552||MBA||28. julij 1978||Bickley||Perth Observatory
|-
|5841 Stone||1982 ST|| align=right|13,9|| align=right|1,927|| align=right|0,105|| align=right|20,10|| align=right|2,674||MBA||19. september 1982||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(5842)||1986 CV1|| align=right|12,7|| align=right|2,585|| align=right|0,128|| align=right|13,94|| align=right|4,156||MBA||8. februar 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(5843)||1986 UG|| align=right|14,2|| align=right|2,211|| align=right|0,148|| align=right|2,39|| align=right|3,287||MBA||30. oktober 1986||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|(5844)||1986 UQ|| align=right|14,0|| align=right|2,118|| align=right|0,125|| align=right|2,24|| align=right|3,082||MBA||28. oktober 1986||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(5845)||1988 QP|| align=right|12,2|| align=right|3,118|| align=right|0,036|| align=right|8,07|| align=right|5,505||MBA||19. avgust 1988||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|5846 Hessen||1989 AW6|| align=right|14,6|| align=right|2,435|| align=right|0,140|| align=right|1,58|| align=right|3,799||MBA||11. januar 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|5847 Wakiya||1989 YB|| align=right|12,7|| align=right|2,544|| align=right|0,304|| align=right|6,59|| align=right|4,056||MBA||18. december 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|5848 Harutoriko||1990 BZ1|| align=right|13,0|| align=right|2,655|| align=right|0,164|| align=right|2,76|| align=right|4,325||MBA||30. januar 1990||Kushiro||M. Matsuyama; K. Watanabe
|-
|(5849)||1990 HF1|| align=right|10,2|| align=right|3,181|| align=right|0,010|| align=right|22,51|| align=right|5,672||MBA||27. april 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|5850 Masaharu||1990 XM|| align=right|14,1|| align=right|2,163|| align=right|0,174|| align=right|2,35|| align=right|3,181||MBA||8. december 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(5851)||1991 DM1|| align=right|12,0|| align=right|2,599|| align=right|0,178|| align=right|13,32|| align=right|4,188||MBA||23. februar 1991||Karsuyama||S. Inoda; T. Urata
|-
|5852 Nanette||1991 HO|| align=right|12,3|| align=right|2,744|| align=right|0,209|| align=right|18,59|| align=right|4,544||MBA||19. april 1991||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(5853)||1992 QG|| align=right|12,8|| align=right|2,411|| align=right|0,069|| align=right|7,36|| align=right|3,743||MBA||26. avgust 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5854)||1992 UP|| align=right|11,3|| align=right|3,168|| align=right|0,143|| align=right|2,51|| align=right|5,638||MBA||19. oktober 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5855 Yukitsuna||1992 UO2|| align=right|11,8|| align=right|2,553|| align=right|0,155|| align=right|15,52|| align=right|4,079||MBA||26. oktober 1992||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|(5856)||1994 AL2|| align=right|12,9|| align=right|2,603|| align=right|0,113|| align=right|16,07|| align=right|4,200||MBA||5. januar 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5857 Neglinka||1975 TM2|| align=right|14,1|| align=right|2,260|| align=right|0,135|| align=right|2,21|| align=right|3,396||MBA||3. oktober 1975||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|5858 Borovitskia||1978 SU5|| align=right|12,5|| align=right|2,315|| align=right|0,046|| align=right|5,87|| align=right|3,522||MBA||28. september 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|5859 Ostozhenka||1979 FD2|| align=right|13,7|| align=right|2,431|| align=right|0,150|| align=right|2,72|| align=right|3,790||MBA||23. marec 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5860)||1981 QE1|| align=right|14,2|| align=right|2,428|| align=right|0,200|| align=right|1,53|| align=right|3,782||MBA||28. avgust 1981||Kleť||Z. Vávrová
|-
|5861 Glynjones||1982 RW|| align=right|14,3|| align=right|2,224|| align=right|0,188|| align=right|2,12|| align=right|3,317||MBA||15. september 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|5862 Sakanoue||1983 AB|| align=right|13,7|| align=right|2,386|| align=right|0,152|| align=right|3,40|| align=right|3,686||MBA||13. januar 1983||Geisei||T. Seki
|-
|5863 Tara||1983 RB|| align=right|15,5|| align=right|2,221|| align=right|0,508|| align=right|19,48|| align=right|3,309||AMR||7. september 1983||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|5864 Montgolfier||1983 RC4|| align=right|14,3|| align=right|2,556|| align=right|0,322|| align=right|8,26|| align=right|4,086||MBA||2. september 1983||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|5865 Qualytemocrina||1984 QQ|| align=right|13,6|| align=right|2,409|| align=right|0,131|| align=right|7,61|| align=right|3,739||MBA||31. avgust 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|5866 Sachsen||1988 PM2|| align=right|13,8|| align=right|2,792|| align=right|0,079|| align=right|5,10|| align=right|4,665||MBA||13. avgust 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(5867)||1988 RE|| align=right|15,2|| align=right|1,822|| align=right|0,253|| align=right|35,07|| align=right|2,458||MBA||11. september 1988||Observatorij Palomar||J. Phinney
|-
|5868 Ohta||1988 TQ|| align=right|13,6|| align=right|2,679|| align=right|0,203|| align=right|3,14|| align=right|4,384||MBA||13. oktober 1988||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|5869 Tanith||1988 VN4|| align=right|17,0|| align=right|1,813|| align=right|0,321|| align=right|17,94|| align=right|2,440||AMR||4. november 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|5870 Baltimore||1989 CC1|| align=right|12,9|| align=right|2,791|| align=right|0,420|| align=right|28,97|| align=right|4,661||MBA||11. februar 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|5871 Bobbell||1989 CE2|| align=right|13,9|| align=right|1,862|| align=right|0,072|| align=right|20,36|| align=right|2,541||MBA||11. februar 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|5872 Sugano||1989 SL|| align=right|13,6|| align=right|2,249|| align=right|0,133|| align=right|6,62|| align=right|3,373||MBA||30. september 1989||Minami-Oda||T. Nomura; K. Kawanishi
|-
|5873 Archilochos||1989 SB3|| align=right|15,0|| align=right|2,200|| align=right|0,186|| align=right|4,79|| align=right|3,262||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(5874)||1989 XB|| align=right|13,6|| align=right|2,385|| align=right|0,222|| align=right|7,08|| align=right|3,684||MBA||2. december 1989||Uenohara||N. Kawasato
|-
|5875 Kuga||1989 XO|| align=right|12,3|| align=right|2,380|| align=right|0,050|| align=right|6,47|| align=right|3,671||MBA||5. december 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(5876)||1990 DM2|| align=right|12,1|| align=right|2,768|| align=right|0,038|| align=right|2,69|| align=right|4,605||MBA||24. februar 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(5877)||1990 FP|| align=right|11,8|| align=right|2,557|| align=right|0,123|| align=right|16,31|| align=right|4,087||MBA||23. marec 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|5878 Charlene||1991 CC1|| align=right|12,8|| align=right|2,309|| align=right|0,150|| align=right|6,56|| align=right|3,508||MBA||14. februar 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|5879 Almeria||1992 CH1|| align=right|17,9|| align=right|1,625|| align=right|0,290|| align=right|21,58|| align=right|2,071||AMR||8. februar 1992||Calar Alto||K. Birkle; U. Hopp
|-
|(5880)||1992 MA|| align=right|12,3|| align=right|3,083|| align=right|0,162|| align=right|00,39|| align=right|5,412||MBA||22. junij 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5881 Akashi||1992 SR12|| align=right|12,3|| align=right|2,853|| align=right|0,081|| align=right|2,70|| align=right|4,818||MBA||27. september 1992||Minami-Oda||M. Sugano; T. Nomura
|-
|(5882)||1992 WW5|| align=right|13,8|| align=right|2,845|| align=right|0,086|| align=right|1,85|| align=right|4,798||MBA||18. november 1992||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(5883)||1993 VM5|| align=right|11,7|| align=right|3,165|| align=right|0,178|| align=right|17,52|| align=right|5,629||MBA||6. november 1993||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|5884 Dolezal||6045 P-L|| align=right|13,1|| align=right|2,769|| align=right|0,199|| align=right|7,23|| align=right|4,606||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|5885 Apeldoorn||3137 T-2|| align=right|11,9|| align=right|3,115|| align=right|0,058|| align=right|5,68|| align=right|5,497||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|(5886)||1975 LR|| align=right|11,6|| align=right|3,017|| align=right|0,100|| align=right|11,48|| align=right|5,240||MBA||13. junij 1975||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|5887 Yauza||1976 SG2|| align=right|13,7|| align=right|2,209|| align=right|0,127|| align=right|5,68|| align=right|3,283||MBA||24. september 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5888)||1978 VU7|| align=right|12,4|| align=right|2,836|| align=right|0,095|| align=right|1,26|| align=right|4,775||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|5889 Mickiewicz||1979 FA3|| align=right|11,7|| align=right|3,044|| align=right|0,161|| align=right|19,20|| align=right|5,311||MBA||31. marec 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|5890 Carlsberg||1979 KG|| align=right|12,1|| align=right|2,679|| align=right|0,186|| align=right|13,80|| align=right|4,384||MBA||19. maj 1979||La Silla||R. M. West
|-
|5891 Gehrig||1981 SM|| align=right|13,3|| align=right|2,435|| align=right|0,132|| align=right|3,34|| align=right|3,798||MBA||22. september 1981||Kleť||A. Mrkos
|-
|(5892)||1981 YS1|| align=right|13,6|| align=right|2,384|| align=right|0,303|| align=right|4,59|| align=right|3,681||MBA||23. december 1981||Nanking||Purple Mountain
|-
|(5893)||1982 EF|| align=right|13,0|| align=right|2,608|| align=right|0,088|| align=right|14,05|| align=right|4,210||MBA||15. marec 1982||Kleť||Z. Vávrová
|-
|5894 Telc||1982 RM1|| align=right|13,5|| align=right|2,190|| align=right|0,095|| align=right|5,18|| align=right|3,239||MBA||14. september 1982||Kleť||A. Mrkos
|-
|(5895)||1982 UF2|| align=right|14,1|| align=right|2,289|| align=right|0,134|| align=right|5,45|| align=right|3,463||MBA||16. oktober 1982||Kleť||Z. Vávrová
|-
|5896 Narrenschiff||1982 VV10|| align=right|13,8|| align=right|2,285|| align=right|0,013|| align=right|3,10|| align=right|3,454||MBA||12. november 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|5897 Novotna||1984 SZ1|| align=right|13,6|| align=right|2,578|| align=right|0,182|| align=right|3,18|| align=right|4,138||MBA||29. september 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|(5898)||1985 KE|| align=right|13,1|| align=right|2,925|| align=right|0,133|| align=right|3,06|| align=right|5,001||MBA||23. maj 1985||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|5899 Jedicke||1986 AH|| align=right|14,0|| align=right|1,929|| align=right|0,117|| align=right|24,01|| align=right|2,679||MBA||9. januar 1986||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|5900 Jensen||1986 TL|| align=right|12,1|| align=right|3,142|| align=right|0,220|| align=right|9,08|| align=right|5,568||MBA||3. oktober 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(5901)||1986 WB1|| align=right|13,9|| align=right|2,238|| align=right|0,120|| align=right|3,69|| align=right|3,348||MBA||25. november 1986||Kleť||Z. Vávrová
|-
|5902 Talima||1987 QY10|| align=right|11,5|| align=right|2,995|| align=right|0,117|| align=right|11,20|| align=right|5,182||MBA||27. avgust 1987||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(5903)||1989 AN1|| align=right|12,7|| align=right|2,744|| align=right|0,096|| align=right|2,11|| align=right|4,546||MBA||6. januar 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5904 Wurttemberg||1989 AE7|| align=right|12,9|| align=right|2,839|| align=right|0,116|| align=right|3,07|| align=right|4,783||MBA||10. januar 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|5905 Johnson||1989 CJ1|| align=right|13,2|| align=right|1,911|| align=right|0,072|| align=right|27,52|| align=right|2,641||MBA BIN||11. februar 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(5906)||1989 SN5|| align=right|15,0|| align=right|2,284|| align=right|0,232|| align=right|3,42|| align=right|3,451||MBA||24. september 1989||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|(5907)||1989 TU5|| align=right|11,1|| align=right|5,154|| align=right|0,097|| align=right|1,93|| align=right|11,70||JUT||2. oktober 1989||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|5908 Aichi||1989 UF|| align=right|14,2|| align=right|2,255|| align=right|0,177|| align=right|5,99|| align=right|3,385||MBA||20. oktober 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|5909 Nagoya||1989 UT|| align=right|13,8|| align=right|2,243|| align=right|0,195|| align=right|7,15|| align=right|3,358||MBA||23. oktober 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|5910 Zatopek||1989 WH4|| align=right|13,6|| align=right|2,281|| align=right|0,139|| align=right|5,01|| align=right|3,444||MBA||29. november 1989||Kleť||A. Mrkos
|-
|(5911)||1989 WO7|| align=right|13,1|| align=right|2,253|| align=right|0,090|| align=right|4,71|| align=right|3,382||MBA||25. november 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5912)||1989 YR|| align=right|13,9|| align=right|2,406|| align=right|0,168|| align=right|3,37|| align=right|3,732||MBA||20. december 1989||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|(5913)||1990 BU|| align=right|12,0|| align=right|2,601|| align=right|0,190|| align=right|12,12|| align=right|4,195||MBA||21. januar 1990||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(5914)||1990 WK|| align=right|10,8|| align=right|3,546|| align=right|0,087|| align=right|10,39|| align=right|6,676||MBA||20. november 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|5915 Yoshihiro||1991 EU|| align=right|13,7|| align=right|2,252|| align=right|0,100|| align=right|4,80|| align=right|3,380||MBA||9. marec 1991||Geisei||T. Seki
|-
|5916 van der Woude||1991 JD1|| align=right|12,7|| align=right|2,322|| align=right|0,116|| align=right|9,30|| align=right|3,537||MBA||8. maj 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(5917)||1991 NG|| align=right|11,3|| align=right|2,595|| align=right|0,141|| align=right|14,29|| align=right|4,179||MBA||7. julij 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(5918)||1991 NV3|| align=right|12,5|| align=right|2,844|| align=right|0,083|| align=right|3,22|| align=right|4,795||MBA||6. julij 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|5919 Patrickmartin||1991 PW12|| align=right|11,6|| align=right|3,201|| align=right|0,117|| align=right|00,67|| align=right|5,725||MBA||5. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(5920)||1992 SX17|| align=right|11,0|| align=right|3,131|| align=right|0,125|| align=right|19,47|| align=right|5,540||MBA||30. september 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(5921)||1992 UL|| align=right|13,6|| align=right|2,190|| align=right|0,127|| align=right|3,45|| align=right|3,239||MBA||19. oktober 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5922 Shouichi||1992 UV|| align=right|11,8|| align=right|3,009|| align=right|0,108|| align=right|7,85|| align=right|5,219||MBA||21. oktober 1992||Kiyosato||S. Otomo
|-
|5923 Liedeke||1992 WC8|| align=right|12,6|| align=right|2,854|| align=right|0,014|| align=right|3,27|| align=right|4,819||MBA||26. november 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|5924 Teruo||1994 CH1|| align=right|13,0|| align=right|2,347|| align=right|0,109|| align=right|4,10|| align=right|3,594||MBA||7. februar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(5925)||1994 CP1|| align=right|12,8|| align=right|2,372|| align=right|0,187|| align=right|4,43|| align=right|3,653||MBA||5. februar 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5926 Schonfeld||1929 PB|| align=right|14,1|| align=right|2,352|| align=right|0,237|| align=right|3,98|| align=right|3,607||MBA||4. avgust 1929||Heidelberg||Max Wolf
|-
|(5927)||1938 HA|| align=right|12,8|| align=right|3,149|| align=right|0,210|| align=right|11,20|| align=right|5,588||MBA||19. april 1938||Bergedorf||W. Dieckvoss
|-
|5928 Pindarus||1973 SK1|| align=right|11,4|| align=right|3,981|| align=right|0,125|| align=right|9,28|| align=right|7,943||HLD||19. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|(5929)||1974 XT|| align=right|13,6|| align=right|2,359|| align=right|0,304|| align=right|23,02|| align=right|3,621||MBA||14. december 1974||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|5930 Zhiganov||1975 VW2|| align=right|13,5|| align=right|2,250|| align=right|0,091|| align=right|4,82|| align=right|3,374||MBA||2. november 1975||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|5931 Zhvanetskij||1976 GK3|| align=right|11,5|| align=right|3,185|| align=right|0,192|| align=right|16,89|| align=right|5,683||MBA||1. april 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|5932 Prutkov||1976 GO3|| align=right|13,6|| align=right|2,636|| align=right|0,093|| align=right|2,18|| align=right|4,280||MBA||1. april 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|5933 Kemurdzhian||1976 QN|| align=right|14,5|| align=right|2,157|| align=right|0,147|| align=right|00,16|| align=right|3,166||MBA||26. avgust 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|5934 Mats||1976 SJ|| align=right|13,4|| align=right|2,385|| align=right|0,217|| align=right|2,32|| align=right|3,683||MBA||20. september 1976||Kvistaberg||C.-I. Lagerkvist; H. Rickman
|-
|5935 Ostankino||1977 EF1|| align=right|13,3|| align=right|2,608|| align=right|0,095|| align=right|13,91|| align=right|4,211||MBA||13. marec 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|5936 Khadzhinov||1979 FQ2|| align=right|11,9|| align=right|3,002|| align=right|0,052|| align=right|10,81|| align=right|5,201||MBA||29. marec 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|5937 Loden||1979 XQ|| align=right|13,7|| align=right|2,261|| align=right|0,131|| align=right|3,63|| align=right|3,399||MBA||11. december 1979||Kvistaberg||C.-I. Lagerkvist
|-
|5938 Keller||1980 FH2|| align=right|14,1|| align=right|2,339|| align=right|0,074|| align=right|3,56|| align=right|3,577||MBA||16. marec 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|5939 Toshimayeda||1981 EU8|| align=right|13,2|| align=right|2,739|| align=right|0,141|| align=right|9,37|| align=right|4,533||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|5940 Feliksobolev||1981 TJ4|| align=right|11,7|| align=right|3,043|| align=right|0,106|| align=right|11,09|| align=right|5,307||MBA||8. oktober 1981||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|5941 Valencia||1982 UQ6|| align=right|12,8|| align=right|2,887|| align=right|0,063|| align=right|1,30|| align=right|4,906||MBA||20. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|5942 Denzilrobert||1983 AN2|| align=right|11,1|| align=right|3,035|| align=right|0,126|| align=right|11,11|| align=right|5,287||MBA||10. januar 1983||Observatorij Palomar||B. E. Behymer; M. S. Marley
|-
|5943 Lovi||1984 EG|| align=right|13,9|| align=right|2,222|| align=right|0,111|| align=right|5,94|| align=right|3,312||MBA||1. marec 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|5944 Utesov||1984 JA2|| align=right|12,2|| align=right|3,021|| align=right|0,055|| align=right|10,85|| align=right|5,250||MBA||2. maj 1984||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|5945 Roachapproach||1984 SQ3|| align=right|13,4|| align=right|2,226|| align=right|0,145|| align=right|4,90|| align=right|3,321||MBA||28. september 1984||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|5946 Hrozny||1984 UC1|| align=right|14,0|| align=right|2,340|| align=right|0,125|| align=right|2,56|| align=right|3,580||MBA||28. oktober 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|5947 Bonnie||1985 FD|| align=right|12,5|| align=right|2,661|| align=right|0,147|| align=right|14,92|| align=right|4,341||MBA||21. marec 1985||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|5948 Longo||1985 JL|| align=right|13,4|| align=right|2,742|| align=right|0,221|| align=right|9,52|| align=right|4,539||MBA||15. maj 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5949)||1985 RL3|| align=right|13,4|| align=right|2,268|| align=right|0,106|| align=right|7,32|| align=right|3,414||MBA||6. september 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|5950 Levkip||1986 PS4|| align=right|12,7|| align=right|2,986|| align=right|0,100|| align=right|9,07|| align=right|5,160||MBA||9. avgust 1986||Smolyan||E. W. Elst; V. Ivanova
|-
|5951 Alicemonet||1986 TZ1|| align=right|13,5|| align=right|2,197|| align=right|0,219|| align=right|5,38|| align=right|3,257||MBA||7. oktober 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|5952 Davemonet||1987 EV|| align=right|13,6|| align=right|2,271|| align=right|0,112|| align=right|4,07|| align=right|3,421||MBA||4. marec 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|5953 Shelton||1987 HS|| align=right|13,3|| align=right|2,319|| align=right|0,168|| align=right|24,01|| align=right|3,531||MBA||25. april 1987||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|5954 Epikouros||1987 QS1|| align=right|13,1|| align=right|2,449|| align=right|0,171|| align=right|6,53|| align=right|3,833||MBA||19. avgust 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|5955 Khromchenko||1987 RT3|| align=right|12,6|| align=right|2,803|| align=right|0,097|| align=right|7,95|| align=right|4,692||MBA||2. september 1987||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|5956 d'Alembert||1988 CF5|| align=right|12,7|| align=right|2,711|| align=right|0,292|| align=right|8,96|| align=right|4,464||MBA||13. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|5957 Irina||1988 JN|| align=right|12,0|| align=right|3,231|| align=right|0,115|| align=right|22,89|| align=right|5,807||MBA||11. maj 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|5958 Barrande||1989 BS1|| align=right|13,7|| align=right|2,349|| align=right|0,131|| align=right|2,58|| align=right|3,599||MBA||29. januar 1989||Kleť||A. Mrkos
|-
|5959 Shaklan||1989 NB1|| align=right|11,0|| align=right|3,188|| align=right|0,103|| align=right|17,86|| align=right|5,690||MBA||2. julij 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|5960 Wakkanai||1989 US|| align=right|13,5|| align=right|2,189|| align=right|0,155|| align=right|4,33|| align=right|3,239||MBA||21. oktober 1989||Kagoshima||M. Mukai; M. Takeishi
|-
|(5961)||1989 YH1|| align=right|13,6|| align=right|2,404|| align=right|0,146|| align=right|1,64|| align=right|3,726||MBA||30. december 1989||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|5962 Shikokutenkyo||1990 HK|| align=right|12,4|| align=right|2,567|| align=right|0,111|| align=right|12,90|| align=right|4,113||MBA||18. april 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(5963)||1990 QP2|| align=right|12,4|| align=right|2,847|| align=right|0,054|| align=right|1,71|| align=right|4,802||MBA||24. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(5964)||1990 QN4|| align=right|12,0|| align=right|3,062|| align=right|0,306|| align=right|3,39|| align=right|5,356||MBA||23. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(5965)||1990 SV15|| align=right|12,4|| align=right|2,736|| align=right|0,051|| align=right|3,35|| align=right|4,526||MBA||16. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|5966 Tomeko||1990 VS6|| align=right|12,5|| align=right|3,018|| align=right|0,086|| align=right|3,62|| align=right|5,241||MBA||15. november 1990||Geisei||T. Seki
|-
|5967 Edithlevy||1991 CM5|| align=right|13,8|| align=right|1,942|| align=right|0,056|| align=right|24,11|| align=right|2,706||MBA||9. februar 1991||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|5968 Trauger||1991 FC|| align=right|13,4|| align=right|1,909|| align=right|0,026|| align=right|23,73|| align=right|2,637||MBA||17. marec 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|5969 Ryuichiro||1991 FT|| align=right|13,4|| align=right|2,324|| align=right|0,125|| align=right|7,46|| align=right|3,542||MBA||17. marec 1991||Geisei||T. Seki
|-
|5970 Ohdohrikouen||1991 JS1|| align=right|13,5|| align=right|2,204|| align=right|0,163|| align=right|4,33|| align=right|3,271||MBA||13. maj 1991||Saporo||K. Watanabe
|-
|(5971)||1991 NT2|| align=right|12,0|| align=right|2,599|| align=right|0,167|| align=right|12,35|| align=right|4,190||MBA||12. julij 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(5972)||1991 PS12|| align=right|11,7|| align=right|2,681|| align=right|0,081|| align=right|13,87|| align=right|4,389||MBA||5. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|5973 Takimoto||1991 QC|| align=right|12,9|| align=right|2,558|| align=right|0,163|| align=right|3,63|| align=right|4,090||MBA||17. avgust 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(5974)||1991 UZ2|| align=right|12,2|| align=right|3,126|| align=right|0,157|| align=right|1,86|| align=right|5,525||MBA||31. oktober 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5975 Otakemayumi||1992 SG|| align=right|12,8|| align=right|2,551|| align=right|0,094|| align=right|14,98|| align=right|4,074||MBA||21. september 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|5976 Kalatajean||1992 SR2|| align=right|11,8|| align=right|2,684|| align=right|0,139|| align=right|13,38|| align=right|4,396||MBA||25. september 1992||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|(5977)||1992 TH1|| align=right|12,3|| align=right|2,546|| align=right|0,154|| align=right|15,43|| align=right|4,062||MBA||1. oktober 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|5978 Kaminokuni||1992 WT|| align=right|12,9|| align=right|2,230|| align=right|0,113|| align=right|6,67|| align=right|3,330||MBA||16. november 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(5979)||1992 XF|| align=right|12,0|| align=right|3,029|| align=right|0,099|| align=right|10,40|| align=right|5,271||MBA||15. december 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5980)||1993 FP2|| align=right|13,1|| align=right|2,253|| align=right|0,153|| align=right|3,79|| align=right|3,382||MBA||26. marec 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5981 Kresilas||2140 P-L|| align=right|12,9|| align=right|2,764|| align=right|0,220|| align=right|10,34|| align=right|4,593||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|5982 Polykletus||4862 T-1|| align=right|12,7|| align=right|2,752|| align=right|0,201|| align=right|11,35|| align=right|4,564||MBA||13. maj 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|5983 Praxiteles||2285 T-2|| align=right|13,3|| align=right|2,800|| align=right|0,134|| align=right|9,08|| align=right|4,684||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|5984 Lysippus||4045 T-3|| align=right|13,9|| align=right|2,382|| align=right|0,111|| align=right|5,72|| align=right|3,677||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|(5985)||1942 RJ|| align=right|13,1|| align=right|2,217|| align=right|0,231|| align=right|5,84|| align=right|3,300||MBA||7. september 1942||Turku||L. Oterma
|-
|5986 Xenophon||1969 TA|| align=right|12,9|| align=right|2,371|| align=right|0,121|| align=right|7,47|| align=right|3,650||MBA||2. oktober 1969||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(5987)||1975 LQ|| align=right|14,0|| align=right|2,433|| align=right|0,157|| align=right|5,42|| align=right|3,794||MBA||6. junij 1975||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|5988 Gorodnitskij||1976 GN2|| align=right|12,9|| align=right|2,682|| align=right|0,158|| align=right|12,90|| align=right|4,392||MBA||1. april 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|5989 Sorin||1976 QC1|| align=right|14,6|| align=right|2,160|| align=right|0,186|| align=right|1,87|| align=right|3,175||MBA||26. avgust 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|5990 Panticapaeon||1977 EO|| align=right|13,6|| align=right|2,244|| align=right|0,096|| align=right|7,02|| align=right|3,360||MBA||9. marec 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|5991 Ivavladis||1979 HE3|| align=right|14,2|| align=right|2,414|| align=right|0,136|| align=right|3,23|| align=right|3,750||MBA||25. april 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|5992 Nittler||1981 DZ|| align=right|13,5|| align=right|2,680|| align=right|0,086|| align=right|8,95|| align=right|4,387||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|5993 Tammydickinson||1981 EU22|| align=right|14,0|| align=right|2,177|| align=right|0,069|| align=right|1,93|| align=right|3,211||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|5994 Yakubovich||1981 SZ7|| align=right|11,8|| align=right|2,851|| align=right|0,230|| align=right|13,59|| align=right|4,814||MBA||29. september 1981||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|5995 Saint-Aignan||1982 DK|| align=right|13,1|| align=right|2,595|| align=right|0,261|| align=right|12,24|| align=right|4,180||MBA||20. februar 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|5996 Julioangel||1983 NR|| align=right|12,6|| align=right|2,557|| align=right|0,133|| align=right|15,44|| align=right|4,088||MBA||11. julij 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|5997 Dirac||1983 TH|| align=right|13,8|| align=right|2,210|| align=right|0,174|| align=right|7,56|| align=right|3,285||MBA||1. oktober 1983||Kleť||A. Mrkos
|-
|5998 Sitensky||1986 RK1|| align=right|13,1|| align=right|2,763|| align=right|0,124|| align=right|4,59|| align=right|4,593||MBA||2. september 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|5999 Plescia||1987 HA|| align=right|14,3|| align=right|2,281|| align=right|0,305|| align=right|23,20|| align=right|3,444||MBA||23. april 1987||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|6000 United Nations||1987 UN|| align=right|11,5|| align=right|2,601|| align=right|0,187|| align=right|14,44|| align=right|4,194||MBA||27. oktober 1987||Brorfelde||P. Jensen
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission 
© IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov